Die Spielzeit 1998/99 war die sechste reguläre Austragung der tschechischen Extraliga.  Im Play-off-Finale setzte sich der Vorjahressieger HC Slovnaft Vsetín mit 3-0 gegen den HC ZPS Barum Zlín durch und gewann den fünften Titel in Folge. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC Znojemští Orli das Play-off-Finale und traf in der Relegation auf den HC Dukla Jihlava. Die Relegation endete mit dem Aufstieg der Mannschaft aus Znojmo und dem Abstieg des Altmeisters HC Dukla Jihlava.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams zwei komplette Doppelrunden, jede Mannschaft hat also jeweils 26 Heim- und Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Five-Modus ausgetragen werden. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 13 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet. Am Ende der Saison findet neben den Playoffs eine Relegation statt, an der die letztplatzierte Mannschaft der Extraliga und der Gewinner des Play-off-Finales der 1. Liga teilnehmen. Im Modus Best-of-Seven mit maximal sieben Spielen je Mannschaft wird der Aufsteiger in die Extraliga bzw. Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Jan Hlaváč – 33 Tore für HC Sparta Prag
 Topvorlagengeber: David Výborný / Patrik Martinec mit jeweils 46 Assists für HC Sparta Prag
 Topscorer: David Výborný (HC Sparta Prag) – 70 Punkte, 24 Tore und 46 Assists
 Toptorhüter: Roman Čechmánek (HC Slovnaft Vsetín): Gegentorschnitt von 1.7, Fangquote von 94,3 %

Play-offs

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Slovnaft Vsetín, die die tschechische Meisterschaft schon in den vier Jahren zuvor gewonnen hatte, setzte sich gegen den HC ZPS Barum Zlín mit 3-0 durch und gewann den fünften Titel der Vereinsgeschichte. Das Halbfinale zwischen Vsetín und dem HC Sparta Prag wurde vor allem vom Duell der beiden Toptorhüter, Roman Čechmánek (GTS von 1,8; Sv von 92,9 %) und Milan Hnilička (GTS von 1,5; Sv von 95,6 %), bestimmt. Nachdem sich Vsetín im Halbfinale knapp gegen Sparta Prag durchgesetzt hatte, wurde das Finale ein Durchmarsch des tschechischen Serienmeisters. Bei Vsetín brillierte vor allem das Duo Pavel Patera und Martin Procházka, dass zusammen 34 Scorerpunkte in 12 Playoff-Spielen erreichte.

Meistermannschaft des HC Vsetín

Relegation 

In der vorhergehenden Saison war der HC Znojemští Orli noch in der Relegation am HC Opava gescheitert, setzte sich aber im Duell gegen den ehemaligen tschechoslowakischen Serienmeister aus Jihlava durch und stieg damit in die Extraliga auf. Der HC Dukla Jihlava musste hingegen den Gang in die 1. Liga antreten.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 Saison 1998/99 bei hockeyarchives.info
 Saison 1998/99 bei hokej.snt.cz

Eishockeysaison 1998/99
E1998